Răzoare ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răzoare (Cluj), Dorf im Kreis Cluj 
 Răzoare (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Răzoare (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

Siehe auch: Răzoarele